Emigració en massa
 Èxode Jujeny, retirada que va emprendre el 1812 l'Exèrcit del Nord i la població de San Salvador de Jujuy (Amèrica del Sud) cap Tucumán, com a resposta estratègica davant l'avanç de l'Exèrcit Realista
 Èxode Oriental o Èxode del Poble Oriental, emigració colectiva d'habitants de la Banda Oriental (Amèrica del Sud) el 1811 després de l'aixecament del Setge de Montevideo
 Èxode del gènere homo a Àfrica, teoria de l'arqueòleg Eudald Carbonell
 Èxode jueu dels països àrabs, emigracions massives o expulsions de jueus procedents de països àrabs i islàmics i que van tenir lloc en els anys posteriors al conflicte araboisraelià de 1948
 Èxode republicà, conegut en català com la retirada, èxode republicà cap a França que es va produir al final de la guerra civil espanyola, a principis de 1939
 Èxode rural o èxode camperol, emigració, generalment de gent jove (adolescents i adults joves) del camp a la ciutat

Obres:
 Èxode, llibre de la Torà i de la Bíblia que explica l'experiència de Moisès i el poble hebreu en la seva sortida d'Egipte cap a la Terra Promesa de Canaan
 Èxode (pel·lícula) (títol original en anglès: Exodus), pel·lícula de 1960 dirigida per Otto Preminger, basada en la novel·la de Leon Uris sobre la creació de l'estat d'Israel
 Èxode, de la batalla a la frontera, pel·lícula de 2019 dirigida per Roman Parrado, sobre la fugida de republicans a França després de la batalla de l'Ebre